QDD est un sigle ou une abréviation qui signifie :
 « Qui de droit », locution nominale qui désigne la personne concernée ;
 Q-DD, moteur Diesel de six cylindres en ligne, fabriqué par Hyundai Motor ;
  (soit « dictionnaire des données Quasar »), l'un des cinq composants du langage de programmation de quatrième génération « PowerHouse » de Quasar Corporation (à présent Cognos), pour le mini ordinateur HP 3000.
 , un périphérique de stockage de données destiné à être branché au port série de l'ordinateur personnel Commodore 64, fabriqué par  (BSR)
 , le lecteur de disquette  (Mitsumi) commercialisé par Thomson Micro-Informatique.

Code